Мисс Интернешнл 1965 () — 6-й международный конкурс Мисс Интернешнл. Проводился 13 августа 1965 в Лонг-Бич (Калифорния), США. Победительницей стала Ингрид Фингер из Германии.

Финальный результат

Места

Участницы

См. также 
 Мисс Мира 1965
 Мисс Вселенная 1965

Ссылки 
 Мисс интернешнл — 1965

Мисс интернешнл
1965 год в Калифорнии
События 13 августа
Август 1965 года
Лонг-Бич